Matsoúkion kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Matsoúki, ort, Epirus, Nomós Ioannínon, 
 Matsoúkion (ort i Grekland), Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 

Robotskapade Greklandförgreningar